John Martin, cantante e cantautore svedese
John Martin, pittore e incisore inglese
John Martin, calciatore irlandese
John Martin, arbitro di calcio inglese
John Martin, mastro birraio inglese
John Martin, pilota automobilistico australiano
John Martin, critico di danza statunitense
John Nicolò Martin, saggista svizzero 
John Martin, militare italoamericano
John Martin, politico statunitense (governatore della Georgia)
John Alexander Martin, politico statunitense (governatore del Kansas)

Pagine correlate
John Martyn (disambigua)